Las Fincas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Fincas, Quintana Roo, ort, Cozumel, 
 Las Fincas, Delstaten Mexiko, ort, Santo Tomás, 
 Las Fincas, San Luis Potosí, ort, Ciudad Valles, 

Robotskapade Mexikoförgreningar